«Ки-Ларго», или Кей Ларго () — остросюжетный фильм-нуар Джона Хьюстона, снятый по мотивам одноимённой пьесы Максвелла Андерсона (1939). Премьера состоялась 16 июля 1948 года. Премия «Оскар» за актёрскую работу Клер Тревор (певица-алкоголичка Гэй Дон).

Сюжет 
Фрэнк МакКлауд приезжает в гостиницу на Ки-Ларго, которой владеет Джеймс Темпл со своей невесткой Норой — вдовой друга Фрэнка, погибшего во Вторую мировую войну. Гостиница оказывается захваченной гангстером Джонни Рокко, прячущимся там от правосудия.

Фрэнк вначале не участвует в событиях, но вскоре возмущается безответственным поведением Рокко. Он заманивает всю банду на катер под предлогом перевозки их на Кубу, быстро со всеми расправляется, а затем возвращается к Норе.

В ролях 
 Хамфри Богарт — Фрэнк МакКлауд
 Эдвард Г. Робинсон — Джонни Рокко
 Лорен Бэколл — Нора Темпл
 Лайонел Берримор — Джеймс Темпл
 Клер Тревор — Гэй Дон
 Томас Гомес — Ричард «Кудряшка» Хофф
 Гарри Льюис — Эдвард «Тутс» Басс
 Марк Лоуренс — Зигги
 Монти Блю — ''шериф Бен Уэйд

Работа над фильмом 
По информации из Internet Movie Database, картина была снята за 78 дней, практически вся в студии, за исключением нескольких кадров, снятых во Флориде и использовавшихся в начале фильма. Согласно другим сведениям, весь фильм был снят на месте, в Карибском клубе (Caribbean Club) на Ки-Ларго.

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1948 года
Фильмы Джона Хьюстона
Фильмы нуар
Фильмы-триллеры США
Фильмы Warner Bros.